Belagerung von Wittenberg steht für:

 Belagerung von Wittenberg (1760) im Siebenjährigen Krieg
 Belagerung von Wittenberg (1813/14) in den Befreiungskriegen